Шписс (Тироль) () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ландек.  . Официальный код  —  70625.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Рихард Егер.

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля